Ме́лтон () — англоязычная фамилия и топоним.

Носители фамилии 
  (род. 1947) — американский рок-гитарист.
 Мелтон, Джон Гордон (род. 1942) — американский религиовед, директор-основатель «Института исследований религии в Америке».
  (род. 1953) — американский медик-исследователь.
  (род. 1988) — индийско-американская актриса и модель.
 Мелтон, Сид (1917—2011) — американский актёр кино и телевидения.
  (1949—2009) — американский журналист, политик, телеведущий.
 Мелтон, Чарльз (род. 1991) — американский актёр и модель.

Топоним 
Австралия
  — пригород Мельбурна.
  — район местного самоуправления в штате Виктория.

Великобритания
  — боро в графстве Лестершир.
 Мелтон-Моубрей — городок в одноимённом боро.
  — деревня в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.
  — деревня в графстве Суффолк.

См. также 
 Молтон